Osoby o tym nazwisku:
 Carlos Andrés Bruderer − gwatemalski narciarz alpejski, olimpijczyk
 Christian Bruderer − gwatemalski narciarz alpejski, olimpijczyk